Joseph Martin, né le , décédé le , est un avocat et homme politique canadien des . Il fait carrière au Manitoba et en Colombie-Britannique, ainsi qu'au Royaume-Uni.

Biographie 

Il est d'abord élu à l'Assemblée législative du Manitoba dans Portage-la-Prairie en 1883 et sert à titre de procureur-général au sein du gouvernement de Thomas Greenway. En 1890, il fait adopter une loi pour interdire le français comme langue d'enseignement et mettre fin à l'appui des écoles séparées catholiques, déclenchant la crise de la Question des écoles du Manitoba.

Martin est élu à la Chambre des communes du Canada dans l'élection de 1893 sous la bannière du Parti libéral, mais perd son siège dans l'élection de 1896.

Martin quitte alors le Manitoba et se rend en Colombie-Britannique dans le but d'y pratiquer le droit. Il est élu à l'Assemblée législative de la Colombie-Britannique en 1898 et sert à titre de procureur-général jusqu'en 1900 lorsqu'on lui demande de former un gouvernement. Incapable de le faire, il démissionne après trois mois, devenant le premier ministre de la Colombie-Britannique avec les plus courts états de service dans l'histoire de cette province.

En 1907, il fonde le quotidien Vancouver Guardian, puis déménage au Royaume-Uni où il remporte un siège à la Chambre des communes britannique en tant que candidat libéral. Il siège de 1910 à 1918. Ceci ne l'empêche pas d'être candidat à la mairie de Vancouver en 1914, ni d'y fonder un autre journal en 1916.

Liens externes 
 
 Biographie de L'Encyclopédie canadienne
 Expérience politique fédérale — Bibliothèque du Parlement

Premier ministre de la Colombie-Britannique
Député du Parti libéral de la Colombie-Britannique
Député à l'Assemblée législative du Manitoba
Député du Parti libéral du Canada
Député fédéral canadien provenant du Manitoba
Naissance en septembre 1852
Décès en mars 1923
Représentant de l'Angleterre à la Chambre des communes
Député du Parti libéral (Royaume-Uni)
Député du 29e Parlement du Royaume-Uni
Député du 30e Parlement du Royaume-Uni
Décès à 70 ans
Procureur général de la Colombie-Britannique